

Patronyme 

 Henri Lecoq (1802-1871), botaniste français ;
 Horace Lecoq de Boisbaudran (1802-1897), pédagogue et dessinateur français ;
 Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran (1838-1912), chimiste français ;
 Maurice Lecoq (1854-1925), tireur sportif français ; 
 Louis Lecoq (1885-1932), écrivain français ;
 Adèle Lecoq (1891-1955), résistante et syndicaliste française ;
 Roger Lecoq (1901-1990), général français ;
 Violette Lecoq (1912-2003), résistante française ;
 Raymond Lecoq (1913-1971), professeur français de dessin d'art et d'histoire de l'art ;
 Jacques Lecoq (1921-1999), comédien, metteur en scène, chorégraphe et pédagogue français ;
 André Lecoq (1929-2012), carrossier et restaurateur d'automobiles français ;
 Jean-Marie Lecoq (1953-), acteur, auteur et metteur en scène français ; 
 Jean-Pierre Lecoq (1954-), homme politique français ;
 Jean-Paul Lecoq (1958-), homme politique français ; 
 Olivier Lecoq (1961-), comédien français ;
 Marie Lecoq (1970-), animatrice radio ;
 Titiou Lecoq (1980), journaliste, blogueuse, essayiste et romancière ;
 Julien Lecoq (1986-), joueur français de volley-ball ;

Pseudonyme 
 Yves Lecoq (1946-), imitateur et humoriste français.

Personnages 
 Monsieur Lecoq, personnage-type de l'inspecteur de police, créé par Paul Féval (père) puis développé par Émile Gaboriau dans les années 1860. Apparaît dans ses romans policiers les plus célèbres (L'Affaire Lerouge, Le Dossier n° 113, le Crime d'Orcival, etc.) et servira d'inspiration à Arthur Conan Doyle dans la création de Sherlock Holmes.

Patronyme normand